Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion, squadra di calcio svizzera, nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione

Rosa 
Rosa aggiornata all'8 maggio 2016

Note

Collegamenti esterni 

2015-2016